Ragtime steht für:
 Ragtime, eine Musikrichtung
 Ragtime (Roman), ein Roman von Edgar Lawrence Doctorow
 Ragtime (Film), ein Film von Miloš Forman, basierend auf dem Roman von Edgar Lawrence Doctorow
 Ragtime (Musical), ein Musical nach dem Roman von Edgar Lawrence Doctorow
 Ragtime (wohltemperiert), ein Orchesterstück von Paul Hindemith
 RagTime (Software), eine Layoutsoftware